Utslagsspelet i herrarnas turnering i fotboll vid olympiska sommarspelen 2016 inleddes den 13 augusti och var det andra och sista steget i turneringen efter gruppspelet. De två bästa lagen från varje grupp (8 lag totalt) gick vidare till kvartsfinaler. Utslagsspelet avslutades med finalen som spelades den 20 augusti.

Om en match blev oavgjord efter full tid spelades förlängning med två halvlekar om 15 minuter vardera utan någon paus. Om resultatet fortfarande var lika efter förlängningen avgjordes matcherna genom straffsparkar.

Kvalificerade lag

Spelträd

Kvartsfinaler

Portugal mot Tyskland

Nigeria mot Danmark

Sydkorea mot Honduras

Brasilien mot Colombia

Semifinaler

Brasilien mot Honduras

Nigeria mot Tyskland

Match om tredje pris

Final

Referenser 

Fotboll vid olympiska sommarspelen 2016
Internationella sportevenemang i São Paulo
Internationella sportevenemang i Brasília
Internationella sportevenemang i Rio de Janeiro
Rio de Janeiro under 2000-talet
São Paulo under 2000-talet
Brasília under 2000-talet